Bergers ist

der Familienname folgender Personen:
 Christoph Bergers (1823–1893), schlesischer Schriftsteller und Historiker
 Tjeertje Bergers-Duif (* 1944), niederländische Kanutin

ein Ortsname:
 Bergers (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Berger